

Film 
 The Dream Girl – film del 1914 diretto da Tom Santschi
 The Dream Girl – film del 1916 diretto da Cecil B. DeMille
 The Dream Girl – film del 2007 diretto da Joachim Jung

Musica 
 The Dream Girl – album di Ray Anthony del 1958

Teatro 
 The Dream Girl – operetta del 1924 di Victor Herbert (basato su una commedia di Evelyn Greenleaf Sutherland e  Beulah Marie Dix)

Pagine correlate 
 Dream Girl